Gelduin ou Gilduin ou Gelduinus en latin, sont des noms propres qui peuvent désigner :

Prénom 
Gelduin ou Gilduin ou Gelduinus en latin, sont trois formes d'un ancien prénom dérivé du germanique Geldwin, composé des éléments geld ("argent") et win ("ami"). Peu usité aujourd'hui, il fut porté dans la noblesse d'origine franque ou normande au Moyen Âge central.

Saints chrétiens 
 Gilduin († 1077), diacre, fils d'un seigneur de Dol-de-Bretagne, devint chanoine puis évêque ; fêté le 27 janvier.
 Gelduin († 1123), abbé d'un monastère près de Douai, entretint une correspondance avec saint Anselme de Cantorbéry ; fêté le 3 juillet.

Autres personnalités portant ce nom

Variante Gilduin 
 Gilduin († vers 1130 ou 1135), de la maison du Puiset, croisé, religieux à Saint-Martin-des-Champs, prieur à Lurcy-le-Bourg, abbé de Sainte-Marie de la vallée de Josaphat, à Jérusalem.
 Guilduin († 1155, abbé de l'abbaye Saint-Victor de Paris, confesseur du roi Louis VI le Gros.
 Bernard Gilduin (), sculpteur de l'autel de la basilique Saint-Sernin de Toulouse.

Variante Gelduin 
 Gelduin ou Gilduin (°1032 - †1049), archevêque de Sens, déposé pour simonie par le pape Leon IX au concile de Reims.

Autres personnalités portant ce prénom

Variante Gilduin 
 Gilduin de Saumur

Variante Gelduin 
 Gelduin de Chartres.
 Gelduin de Dol, nom de deux seigneurs de Dol.
 Gelduin de Parthenay.

Voir aussi
 Geldwin, père de Savaric FitzGeldewin, seigneur anglais.
 Savaric FitzGeldewin ou FitzGoldwin ou de Bohun, († 1205) , évêque de Bath et Glastonbury en Angleterre.
 Le prénom anglais Goldwin,  pourrait être issu de Geldwin.

Références 

Moyen Âge

Homonymie de saints chrétiens